Le sigle ou le code B7, B-7 ou B07 peut faire référence :

Domaine militaire 
 Douglas Y1B-7, un bombardier de l'USAAC des années 1930 ;
 HMS B7, un sous-marin de la Royal Navy.

Format de papier 
 Format B7, un format de papier selon la norme ISO 216 () ;
 Format B7 ou JB7, un format traditionnel de papier  japonais ().

Musique 
 Accord B7, l'accord de si septième.

Politique 
 , un réseau réunissant sept îles de la Baltique.

Sciences 
Astronomie
 Étoile B7, une sous-classe de la classe B dans la classification stellaire.

Médecine
 Verrues d'origine virale (B07), d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Automobiles
 B7, un niveau de blindage d'automobile (de B1 à B7) dit de très haute protection ;
 Alpina B7, plusieurs modèles d’automobiles du constructeur Alpina et, pour certains, de BMW ;
 Audi A4 B7, un modèle du constructeur allemand Audi.

Aviation
 .

Carburant
 Carburant B7, un carburant pour moteur diesel composé à 7 % d'huile d'origine végétale (biodiesel). Le sigle est désormais présent sur toutes les pompes à essence d'Europe qui proposent ce type de carburant.

Routes
 , plusieurs routes dans le monde.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres